Kiermi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiermi (ö, lat 63,25, long 28,22), Norra Savolax, Kuopio, 
 Kiermi (ö, lat 62,64, long 28,29), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar